Morris é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Morris (Kansas)
Condado de Morris (Nova Jérsei)
Condado de Morris (Texas)

Desambiguações de topônimos